Les Liens sacrés peut désigner :

 Les Liens sacrés, quatrième album de Nèg' Marrons sorti en 2008 ;
 Les Liens sacrés (), film américain de Bill Duke sorti en 2009.